Het Licht (1946), een Antwerps tijdschrift uitgegeven door Marc Baert
 Het Licht (1945), een Noord-Brabants tijdschrift uit de jaren 40 uitgegeven door Pierre Mulders
 Het licht (single), een single van Vals Licht uit 2000